«Звезда́» — бывший советский и российский футбольный клуб из Перми. «Звезда» существовала с 1932 года и неизменно принимала участие в турнирах с 1945 года, защищала честь Пермского моторостроительного завода имени Я. М. Свердлова (основанного как моторостроительный завод № 19). Лучшее достижение в первенстве СССР — 6-е место в Первой лиге в 1972 и 1976 годах, в первенстве России — 3 место в зоне «Центр» Первой лиги в 1992 году. Воспитанником футбольной школы команды «Звезда» являлся известный тренер Павел Садырин. В июне 2018 года руководством Пермского края было принято решение возродить ФК «Звезда», с сезона 2018/19 команда выступала в Первенстве ПФЛ. По окончании сезона 2021/22 ФНЛ-2 прекратила существование.

Названия 
 1932—1951 — «Крылья Советов»
 1952—1957 — команда г. Молотова
 1958—1997, 2018—2022 — «Звезда»

История 
«Звезда» становилась победителем своей зоны во второй лиге класса «А» в 1971, 1978, 1985 и 1987 годах.
Первый серьёзный успех к пермской команде пришёл в 1952 году, когда она завоевала Кубок РСФСР. На пути к финалу пермяки победили березниковский «Химик», «Дзержинец» и «Металлург» из Нижнего Тагила, динамовские коллективы из Омска и Челябинска, ОДО из Горького. В полуфинале пермяки одолели ОДО из Хабаровска со счётом 3:2. Финальный матч со сталинградскими динамовцами проходил очень интересно и упорно. Основное время — 1:1. В дополнительное время «Звезда» усилила натиск и выиграла — 4:2.

Сезон 1996 года команда играла в первенстве Пермской области, после чего прекратила существование. Игроки в основном перешли в пермские клубы «Амкар» и «Динамо».

В начале 2000-х годов руководство пермского «Амкара» предлагало возродить клуб «Звезда» путём переименования «Амкара» в «Звезду». Предполагалось, что руководство региона в этом случае увеличит финансирование команды. Проект так и не был осуществлён из-за отсутствия интереса со стороны руководства региона.

В январе 2018 года бывший начальник команды «Звезда» Валерий Волошин и бывшие игроки «Звезды» и «Амкара» Алексей Попов, Константин Парамонов создали инициативную группу по возрождению футбольной команды «Звезда». В июне того же года решением губернатора Пермского края была вновь создана команда «Звезда» с декларацией намерений комплектоваться своими воспитанниками.

В 2020 году на любительском уровне был воссоздан расформированный двумя годами ранее «Амкар», в июле 2020 года главой региона Дмитрием Махониным было подписано соглашение о развитии футбола с РФС и Минспорта РФ и заявлено о намерении «Амкара» «выйти в первую лигу», декларируется, что обе команды будут получать краевую поддержку, но «Амкар» «будет играть в другой лиге».

В начале мая 2022 года стало известно о возможном слиянии «Звезды» и «Амкара». 4 июня 2022 года после заключительного матча в рамках первенства ФНЛ-2 в гостях с «Новосибирском» (2:1) было объявлено о прекращении существования клуба.

Домашним стадионом команды являлся стадион «Звезда» (17 000 мест). Некоторые матчи проводились также в манеже «Пермь Великая» вместимостью 3000.

Статистика выступлений

Первенство СССР

Кубок СССР

Первенство России

Кубок России

Достижения 
 Победитель зоны Второй лиги СССР: 1971, 1978, 1985, 1987.
 Финал Второй лиги СССР. Победитель: 1971, 1978, 1987 . Серебряный призёр: 1985.
 Обладатель Кубка РСФСР (2): 1952, 1987.
 Первая лига России. Бронзовый призёр: 1992 («Центр»).
 Чемпионы Пермской области (5): 1942, 1976, 1978, 1980, 1989.
 Обладатели Кубка Пермской области (4): 1960, 1977, 1980, 1985.
 Чемпионы Перми (13): 1936, 1937, 1938, 1942, 1943, 1949, 1959, 1968, 1976, 1977, 1980, 1981, 1983.

Рекордсмены «Звезды» в чемпионатах СССР и России

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на официальном сайте ПФЛ
 Профиль клуба на сайте Transfermarkt.ru
 Профиль клуба на сайте Footballfacts.ru (1932—1997)
 Профиль клуба на сайте Footballfacts.ru (с 2018)
 Профиль клуба на сайте Wildstat.ru (СССР)
 Профиль клуба на сайте Wildstat.ru (Россия)

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России, прекратившие существование
Спортивные клубы Перми
Автономные некоммерческие организации РФ